Bos может означать:
 Bos  — настоящие быки, род полорогих парнокопытных.
 Business Operating System — кросс-платформенная операционная система, разработанная CAP Ltd.
 Basic Operating System/360 — операционная система для IBM System/360, разработанная IBM.
 Фонд спасения орангутанов Борнео (Borneo Orangutan Survival Foundation, BOS) — индонезийская общественная организация, созданная с целью сохранения находящихся под угрозой исчезновения калимантанских орангутанов.

См. также 
Бос